L'équipe cycliste Q36.5 Pro est une équipe cycliste suisse. Créée en 2023, elle court avec le statut d'UCI ProTeam.

Histoire de l'équipe 
L'équipe sera officialisée début 2023 par Douglas Ryder, ancien manager de l'équipe Qhubeka-NextHash disparue fin 2021. L'équipe sera sponsorisée par Q36.5 (une marque italienne spécialisée dans les vêtements pour cyclistes). Vincenzo Nibali devrait être le conseiller technique de l'équipe.

Q36.5 Pro Cycling Team en 2023 

|-
| Negasi Abreha || 5/09/2000 ||  || Qhubeka
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Matteo Badilatti || 30/07/1992 ||  || Groupama-FDJ
|-
| Jack Bauer || 7/04/1985 ||  || BikeExchange Jayco
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Gianluca Brambilla || 22/08/1987 ||  || Trek-Segafredo
|-
| Walter Calzoni || 8/08/2001 ||  || Gallina Ecotek Lucchini Colosio
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Marcel Camprubí || 15/09/2001 ||  || Eolo-Kometa U23
|-
| Fabio Christen || 29/06/2002 ||  || EF Education-NIPPO
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Filippo Colombo || 20/12/1997 ||  || Tudor Pro
|-
| Filippo Conca || 22/09/1998 ||  || Lotto-Soudal
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Corey Davis || 11/10/1992 ||  || Maloja Pushbikers
|-
| Tom Devriendt || 29/10/1991 ||  || Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mark Donovan || 03/04/1999 ||  || Team DSM
|-
| Alessandro Fedeli || 02/03/1996 ||  || Eolo-Kometa
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Carl Fredrik Hagen || 26/09/1991 ||  || Israel-Premier Tech
|-
| Damien Howson || 13/08/1992 ||  || BikeExchange Jayco
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Tobias Ludvigsson || 22/02/1991 ||  || Groupama-FDJ
|-
| Cyrus Monk || 07/11/1996 ||  || Meiyo-CCN
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Matteo Moschetti || 14/08/1996 ||  || Trek-Segafredo
|-
| Nicolò Parisini || 25/04/2000 ||  || Qhubeka
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Antonio Puppio || 28/04/1999 ||  || Israel Cycling Academy
|-
| Joey Rosskopf || 05/09/1989 ||  || Human Powered Health
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Szymon Sajnok || 24/08/1997 ||  || Cofidis
|-
| Nickolas Zukowsky || 03/06/1998 ||  || Human Powered Health

Notes et références

Liens externes 
 

Équipe cycliste en Suisse
UCI ProTeam